Dendrobates vicentei – gatunek drzewołaza z rodzaju Dendrobates. Osiąga długość od 19 do 21 mm, występuje endemicznie w Panamie.

Przypisy 

Drzewołazowate
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1996 roku